Powells Creek oder Powell Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Powells Creek (Sydney), New South Wales
 Powell Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River, Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Powells Creek (Pennsylvania), Dauphin County
 Powells Creek (Prince William County), Virginia
 Powell’s Creek (Prince George County), Virginia

Powell Creek steht für:
 Powell Creek (West Virginia), Ort im Boone County, Vereinigte Staaten